Бэнгс () — английская фамилия. Известные носители:
 Бэнгс, Аутрам (1863—1932) — американский зоолог.
 Бэнгс, Джон (1862—1922) — американский писатель.
 Бэнгс, Лестер (1948—1982) — американский журналист.
 Бэнгс, Френсис (1855—1920) — американский юрист, старший брат писателя Д. Бэнгса.